

Presentación previa 
Gero Kretschmer y Alexander Satschko eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Santiago González y Artem Sitak ganaron el título tras derrotar en la final Luke Saville y John-Patrick Smith.

Cabeza de serie 

  Sam Groth /  Adil Shamasdin ''(Primera ronda)
 ''' Santiago González /  Artem Sitak (Campeones)

<ol start=3>
  Johan Brunström /  Andreas Siljeström ''(Semifinales)
  Luke Saville /  John-Patrick Smith ''(Finalistas)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Guadalajara 2017